Con il termine Norwalk Hospital si intendono due ospedali statunitensi:

Norwalk Hospital, ospedale di Norwalk, stato del Connecticut, fondato nel 1892 e aperto l'anno seguente nel 1893.
Norwalk State Hospital, ospedale di Norwalk, stato del California fondato nel 1915 dal governatore della California H. W. Johnson (1866-1945), celebre per aver ospitato la madre di Marilyn Monroe, Gladys morta in queste mura.